Топонимы
 Ципори или Сепфорис — историческая столица Галилеи, в настоящее время — археологический памятник и национальный парк в Израиле.
 Нахаль-Ципори или кратко Ципори — непересыхающий ручей, берущий начало в горах близ Назарета в деревне Рейне и впадающий в ручей Кишон в Израиле.
 Юхары Гюлявер, ныне Ципори — село Болнисского муниципалитета в Грузии с преимущественным азербайджанским населением.
  — мошав в Израиле.

Носители фамилии
 Ципори, Мордехай — израильский политик, министр связи в 1981-1984 годах.